Foss – miasto w USA, w stanie Oklahoma
 Foss – Lukas  Foss, amerykański kompozytor, pianista, pedagog muzyczny
 FOSS – wolne i otwarte oprogramowanie